St Davids is een stad in Wales.

St Davids, St. Davids en St. David's kan daarnaast ook verwijzen naar: 

 St. David's (Newfoundland en Labrador), een dorp op het eiland Newfoundland, Canada
 St. David's (Ontario), een wijk van de gemeente Niagara-on-the-Lake in Ontario, Canada
 St. Davids (Grenada), de hoofdplaats van de Saint David Parish op Grenada
 St. Davids (Pennsylvania), een wijk van de plaats Wayne in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Zie ook 
 Saint David (doorverwijspagina)